Železov sulfid je lahko ena od naslednjih kemičnih spojin in mineralov, zgrajenih iz železa in žvepla.

Naravne spojine in minerali 

Seznam je napisan po naraščajoči stabilnosti.

 železov(II) sulfid, FeS, manj stabilen amorfen sulfid
 grejgit, železov(II,III) sulfid (Fe3O4), analogen magnetitu (Fe3O4)
 pirotit,  Fe1-xS (x = 0-0,2) ali Fe7S8
 troilit, FeS, končni člen pirotitne vrste
 makinavit, Fe1+xS (x = 0-0,1)
 markazit ali železov(II) disulfid, FeS2 (ortorombski)
 pirit ali železov(II) disulfid, FeS2 (kubični), bolj stabilen končni člen

Umetne spojine 

 železov(III) sulfid, Fe2S3, precej nestabilen umeten produkt, sintetiziran pri -20 °C, katerega v naravi niso odkrili

Železove spojine
Sulfidi
Sulfidni minerali